Johann Georg Oelrichs ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Arnold Oelrichs (1767–1791), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Johann Georg Heinrich Oelrichs (1728–1799), deutscher reformierter Prediger